Bernd Wedemeyer ist der Name folgender Personen:

* Bernd Wedemeyer (Kunsthistoriker) (* 1960), deutscher Kunsthistoriker
 Bernd Wedemeyer-Kolwe (* 1961), deutscher Sportwissenschaftler und Volkskundler